Colegiata de San Pedro es el nombre de varios colegiatas católicas españolas, actuales o antiguas, dedicadas a alguno de los santos llamados Pedro: 

 Colegiata de San Pedro de Ager, en Ager (Lérida);
 Colegiata de San Pedro de Cervatos, en Cervatos (Cantabria);
 Colegiata de San Pedro (Lerma), en la localidad de Lerma (Burgos);
 Colegiata de San Pedro de Teverga, en La Plaza (Asturias); y
 Concatedral de San Pedro de Soria, antigua colegiata de Soria.